

Cinema 
 Prisoners – film del 1929 diretto da William A. Seiter
 Prisoners – film del 1975 diretto da William H. Bushnell
 Prisoners – film del 1981 diretto da Peter Werner
 Prisoners – film del 2013 diretto da Denis Villeneuve

Musica 
 The Prisoners – gruppo musicale  britannico
 Prisoners – album dei The Agonist del 2012
 Prisoners – singolo di John Denver del 1972
 Prisoners – singolo dei The Vapors del 1979

Televisione 
 Prigionieri (Prisoners) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
 Prisoner